Francisco Bolognesi, een Peruaans militair
BAP Bolognesi, een van vier schepen bij de Peruaanse marine die zijn vernoemd naar Francisco Bolognesi
Bolognesi (provincie), een provincie van Peru